Нилометр или Ниломер — сооружения для измерения уровня воды в реке Нил в Древнем Египте.
 Нилометр (созвездие) — отменённое созвездие южного полушария неба.